Ябло́нский () — фамилия. Известные носители:

Яблонский 
 
 Яблонский, Анатолий (1912—1954) — украинский художник-византинист, иконописец.
 
  (1930—2022) — украинский политик, доктор биологических наук.
 Яблонский, Василий Александрович (род. 1980) — российский футболист, тренер.
 
 Яблонский, Вильгельм Марьянович (1889—1977) — украинский и советский трубач, педагог.
 Яблонский, Всеволод Сергеевич (1901—1963) — специалист в области гидромеханики и гидравлики.
 Яблонский, Давид (род. 1991) — чешский футболист.
 
 
 Яблонский, Евгений Владимирович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Яблонский, Изидор (1835—1905) — польский художник, профессор и педагог.
 Яблонский, Карл Густав (1756—1787) — немецкий натуралист, энтомолог и иллюстратор.
 Яблонский, Лазарь Львович (1883—1919) — российский политический деятель, революционер, большевик.
 Яблонский, Леонард Иосифович (род. 1952) — заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
 Яблонский, Леонид Теодорович (1950—2016) — российский антрополог, исследователь меотов.
 Яблонский, Максим Александрович (род. 1996) — белорусский футболист.
 Яблонский, Марцин (1801—1876) — польский художник-портретист.
 Яблонский, Нил Александрович (1888—1944) — советский художник и преподаватель.
 Яблонский, Пауль Эрнст (1693—1757) — кальвинский богослов и ориенталист.
  (род. 1975) — польский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр.
 Яблонский, Сергей Всеволодович (1924—1998) — советский и российский математик.
 Яблонский, Эдуард Янович (1929) — министр лёгкой промышленности Латвийской ССР, депутат ВС ЛатССР.

Яблонски 
 Яблонски, Джереми (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Яблонски, Жаклин (род. 1991) — американская модель.
 Яблонски, Констанс (род. 1990) — французская модель.
 Яблонски, Стив (род. 1970) — американский композитор.
 Яблонски, Филип (1946—2019) — американский серийный убийца.

Топоним 
 Яблонский — хутор, Иловлинский район, Волгоградская область

См. также 
 Блонский
 Яблонские
 Яблоньский